Жртва може да се односи на:

Жртва (религија), обичај нуђења хране, живих животиња или људи боговима, као чин њиховог умилостивљења, или љубави из страхопоштовања, или обожавања
Жртва (бриџ), стратегија у игри бриџ
Жртва (шах), тактички елемент у шаху
Жртва (роман), роман из 1947. године америчког писца и нобеловца Сола Белоуа
Жртва (филм из 1961),